Kashmir è una regione della parte settentrionale del subcontinente indiano:
 Azad Kashmir ne è un'entità autonoma appartenente al Pakistan;
Divisione del Kashmir è una suddivisione amministrativa dell'India;
 Cashmere (in italiano Kashmir) è una fibra tessile formata con il pelo della capra hircus; 
 Kashmir è un brano musicale del gruppo rock britannico Led Zeppelin;
 Kashmir è un gruppo musicale danese

Pagine correlate 
Jammu e Kashmir
Kashmiri